Varbergs Boll- och Idrottssällskap, kortweg Varbergs BoIS, is een Zweedse omnisportclub uit de stad Varberg. De club werd op 25 maart 1925 opgericht door dezelfde mensen die Haga Bollklubb opgericht hadden. De sportclub had verschillende afdelingen maar concentreert zich tegenwoordig op voetbal en worstelen. De traditionele kleuren van de vereniging zijn groen-zwart.

Geschiedenis 
De voetbalafdeling won in 1937 de Division 3 Västsvenska Södra en won de play-off duels tegen Kinna IF. Op het tweede niveau deed de club twee jaar bovenin mee, maar degradeerde daarna. Na direct weer gepromoveerd en daarna weer gedegradeerd te zijn bleven de groen-zwarten lang op het derde niveau spelen. 

Door een herstructurering van de competities kwam Varbergs BoIS in 1947 op het vierde niveau te spelen. In 1957 en 1958 volgden twee promoties op rij. Tot 1971 zou de club geregeld schipperen tussen het tweede en derde niveau. Hierna bleef de club een derdeklasser totdat na de competitiehervorming van 1986 Varberg in 1988 weer op het vierde niveau kwam. Het standaardelftal keerde nog eenmaal terug op het derde niveau, maar in 1994 degradeerde het en in 1996 nogmaals, toen naar het vijfde niveau. 

Varbergs BoIS bleef schipperen en was van 2005 tot 2010 een vierdeklasser (Division 2). Er volgden toen twee promoties op rij, waardoor de club vanaf 2012 in de Superettan zou uitkomen. Na de nipte handhaving in 2018 leidde trainer Joakim Persson Varbergs BoIS in 2019 voor het eerst in de historie naar de Allsvenskan, het hoogste voetbalniveau in Zweden.

In 2022 begon men met de bouw van een nieuwe tribune aan de lange zijde om te voldoen aan de eisen van de Zweedse voetbalbond. Sinds het debuutseizoen 2019 kreeg Varbergs BoIS al dispensatie om in het eigen stadion te kunnen spelen.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Externe link
Officiële website

Zweedse voetbalclub
Zweedse omnisportvereniging
Sport in Hallands län